Грудка — щільно стиснутий шматок якоїсь речовини.
 Грудка-Лиховид Марія, Грудка — Лиховид Марія (псевдо: «Іра», «Калина»; 25 серпня 1922 р.; Радехів — † 13 грудня 1944, Розжалів) — друкарка окружної референтури Служби безпеки ОУН(р) Сокальщини.

Див. також
 Грудки (значення)